Кабанский сельсовет

Бурятия 
 Кабанский сельсовет Кабанского района

Курганская область 

 Кабанский сельсовет Шадринского района (упразднён в 2021 году)